Дубье — название населенных пунктов:

Белоруссия 
 Дубье — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Россия 
 Дубье — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Дубье — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Дубье — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Дубье — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Дубье — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Дубье — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Дубье — деревня в Демидовском районе Смоленской области, упразднена в 2001 г..

Украина 
 Дубье — село в Бродовском районе Львовской области.